Die Liste der Bodendenkmäler in Paderborn führt die Bodendenkmäler der Stadt Paderborn (Stand: 2011) auf.

Bodendenkmäler

Siehe auch 
 Liste der Baudenkmäler in Paderborn
 Liste der Naturdenkmäler in Paderborn

Paderborn
!Bodendenkmaler
!Paderborn